Toponímia:
 Whitney (cràter), cràter d'impacte en el planeta Venus anomenat en honor de Mary Watson Whitney (1847-1921), astrònoma estatunidenca 
 Whitney (Comtat de Placer), localitat a l'estat de Califòrnia
 Whitney (Nevada), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nevada 
 Whitney Point, població dels Estats Units a l'estat de Nova York 
 Mont Whitney, muntanya més alta dels Estats Units d'Amèrica fora d'Alaska 
 Museu Whitney d'Art Americà, galeria d'art i museu de Nova York, fundat el 1931 per Gertrude Whitney 
 Biografies:
 Eli Whitney (Westborough, Massachusetts, 1765 – New Haven, Connecticut, 1825), inventor estatunidenc 
 Gertrude Vanderbilt Whitney o Miss Whitney (Nova York, 1875 - 1942), escultora i filantropa
 John Whitney (1917 – 1995), animador americà, compositor i inventor, àmpliament considerat per ser un dels pares de l'animació
 Lawrence Whitney (Pelham Manor, Nova York, 1891 – Nantucket, Massachusetts, 1941), esportista estatunidenc
 Mary Watson Whitney (1847-1921), astrònoma americana durant 22 anys cap de l'observatori de Vassar 
 Samuel Brenton Whitney (Woodstock, Vermont, 1842 - Brattleboro, Vermont, 1914), director d'orquestra, organista i compositor
 William D. Whitney (Northampton, Massachusetts, Estats Units, 1827- New Haven, Connecticut, EUA, 1894), filòleg
 Cinema:
 Whitney, pel·lícula documental de 2018 dirigida per Kevin Macdonald